Seznam korpusov z zaporedno številko 24.

Seznam 
 Pehotni
 24. korpus (Združeno kraljestvo)
 24. strelski korpus (ZSSR)
 24. korpus (Wehrmacht)
 24. korpus (ZDA)
 24. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 24. korpus (Avstro-Ogrska)
 24. rezervni korpus (Nemški imperij)
 24. korpus (Ruski imperij)
 24. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 24. mehanizirani korpus (ZSSR)
 24. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi